На́бережная улица — название улиц в различных населённых пунктах государств бывшего СССР.

Россия 
 Набережная улица — улица в Великом Устюге.
 В Верх-Нейвинске:
 Набережная улица;
 2-я Набережная улица.
В Казани:
 Набережная улица — улица в посёлке Нагорном Советского района.
 Набережная улица — улица в посёлке Отары Приволжского района.
 Набережная улица — улица во Владивостоке.
 Набережная улица — улица в Данкове.
 Набережная улица — улица в Зеленогорске Красноярского края.
 Набережная улица — улица в Иванове.
 Набережная улица — улица в Ишимбае.
 В Липецке:
 Набережная улица.
 Набережная улица (Ссёлки)
 Набережная улица — улица в Луге.
 В Москве:
 Набережная улица (Лианозово).
 Набережная улица (Посёлок Рублёво).
 Большая Набережная улица.
 Малая Набережная улица.
 Набережная улица — улица в Новочеркасске.
 Набережная улица — улица в Орехово-Зуеве.
 Набережная улица — улица в Ростове-на-Дону.
 Набережная улица — в Пушкино, Московская область.
 Набережная улица — улица в Салавате.
 В Санкт-Петербурге:
 Набережная улица — улица в Горелове.
 Набережная улица — улица на Пороховых.
 Набережная улица — улица в Старо-Панове.
 Набережная улица — улица в Шувалове.
 Набережная улица — улица в Зеленогорске.
 Набережная улица — улица в Парголове.
 Набережная улица — улица в Пушкине.
 Набережная улица — улица в Сыктывкаре.
 Набережная улица — улица в Тамбове.
 Набережная улица — улица в Тольятти.
 Набережная улица — улица в Чите.

Украина 
 Набережная улица — улица в Донецке.
 Набережная улица — улица в Константиновке.
 Набережная улица — улица в Луганске.
 Набережная улица — улица в Николаеве.
 Набережная улица — улица в Припяти.
 Набережная улица — улица в Хмельницком.

См. также 
 Береговая улица
 Прибрежная улица